BRN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bahrajn.
 kratica za Letališče Bern-Belp

Glej tudi 

Kratice